The Night Is Still Young steht für:

 The Night Is Still Young (Billy-Joel-Lied), Lied von Billy Joel (1985)
 The Night Is Still Young (Sandra-Lied), Pop-Song von Sandra (2009)
 The Night Is Still Young (Nicki-Minaj-Lied), Lied von Nicki Minaj (2015)